Couttolenc ist der Familienname von
 Michelle Couttolenc, mexikanisch-US-amerikanische Tontechnikerin
 Oscar Roberto Domínguez Couttolenc (* 1956), Bischof von Ecatepec